«Любовь и правда Фёдора Тютчева» — фильм Натальи Бондарчук. Снят по мотивам книги Вадима Кожинова «Пророк в своем отечестве Фёдор Тютчев» с использованием работ Светланы Долгополовой и Екатерины Полтановой.

Сюжет 
Художественное осмысление биографии русского поэта и публициста Фёдора Тютчева (Бурляев): трагическая гибель первой жены Элеоноры Ботмер (Шатова), взросление трёх дочерей, второй брак с баронессой Эрнестиной Пфеффель (Бондарчук), чуть не прервавшийся из-за романтической страсти поэта к Елене Денисьевой (Безрукова).

В ролях 
 Николай Бурляев — Фёдор Тютчев
 Наталья Бондарчук — Эрнестина Тютчева, вторая жена поэта
 Ирина Безрукова — Елена Денисьева
 Анна Михалкова — Анна Тютчева, старшая из дочерей
 Марина Пьянова — Дарья Тютчева
 Марина Бурляева — Екатерина Тютчева
 Инга Шатова — Элеонора Тютчева, первая жена поэта

Примечания

Ссылки 
 «Любовь и правда Фёдора Тютчева» на kino-teatr.ru

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2003 года
Фильмы-биографии России
Экранизации биографических произведений
Фильмы о поэтах